Айваседа:

 Айваседа (Айваседапур) — река в Ямало-Ненецком автономном округе, правая образующая реки Пур.
 Айваседа, Юрий Кылевич — ненецкий поэт и писатель, известен под псевдонимом Юрий Вэлло.